Il cavaliere di bronzo  – statua di San Pietroburgo opera di Étienne Maurice Falconet,
 Il cavaliere di bronzo  – poema composto da Aleksandr Sergeevič Puškin
 Il cavaliere di bronzo  – balletto musicato da Reinhold Glière

Pagine correlate 
 Cavalieri di bronzo  – categoria di personaggi de I Cavalieri dello zodiaco